Никола́й Голи́цын: Голицын, Николай Алексеевич (1751—1809) — российский государственный и дипломатический деятель.
 Голицын, Николай Борисович (1794—1866) — русский музыкант, музыкальный критик и меценат.
 Голицын, Николай Дмитриевич (1850—1925) — российский государственный политический деятель.
 
 
 Голицын, Николай Сергеевич (1809—1892) — русский военный историк и генерал от инфантерии.
 Голицын, Николай Яковлевич (1788—1850) — русский генерал, участник революционных и наполеоновских войн.
 Голицын, Николас (род. 1994) — британский актёр.